Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ramesh Krishnan che ha battuto in finale Andrés Gómez 7-6, 6-0, 7-5.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (quarti di finale)
 Andrés Gómez (finale)
 Aaron Krickstein (semifinali)
 David Pate (secondo turno)

 Andrej Česnokov (quarti di finale)
 Jonathan Canter (quarti di finale)
 Ramesh Krishnan (campione)
 Paul Annacone (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1986